Гари Локвуд () — американский актёр, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Космическая одиссея 2001 года», а также в одном из эпизодов в сериале «Звёздный путь».

Биография 
Гари Локвуд () родился  в городе Ван-Найсе в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния, США. Гари происходит из польской семьи, его настоящая фамилия — Юрошек. Учился в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

У актёра было несколько жён:
 Хоуп Харрсен (Hope Harrsen);
 1966—1972 — Стефани Пауэрс (Stefanie Powers);
 1982—1988 — Дениз Дюбарри (:en:Denise DuBarry) — 1 ребёнок (актриса Саманта Локвуд).

Сначала Гари Локвуд участвовал в фильмах только в качестве дублёра или каскадёра. Потом снялся в эпизодической роли в фильме «Шериф» и в нескольких сериалах. Первая известность пришла к нему после фильма «Великолепие в траве». Самой известной ролью Гари Локвуда стал доктор Фрэнк Пул в фильме «Космическая одиссея 2001 года».

Всего же за 45 лет актёр сыграл около сорока ролей в театральных постановках и телевизионных фильмах.

Фильмография 
 1959 — «Шериф» (эпизод)
 1961 — сериал «Идущие за солнцем» :en:Follow the Sun (TV series) — Эрик Джейсон
 1961 — «Дикарь» — Клифф Мэйси
 1961 — сериал «Автобусная остановка» (:en:Bus Stop (TV series)) — Ковбой Бо
 1961 — «Великолепие в траве» (:en:Splendor in the Grass) — Аллен (Милашка)Тутл
 1962 — «Волшебный меч» (:en:The Magic Sword (film)) — Сэр Джордж
 1962 — сериал «Перри Мейсон» — Дэви Кэрролл
 1963 — «Это случилось на всемирной выставке» — Дэнни Бурк
 1966 — «Звёздный путь» (эпизод «Куда не ступала нога человека») — Капитан-лейтенант Гэри Митчелл
 1968 — «Файркрик» (:en:Firecreek) — Граф
 1968 — «Они пришли, чтобы ограбить Лас-Вегас» (:en:They Came to Rob Las Vegas) — Тони Ферри
 1968 — «Космическая одиссея 2001 года» — Доктор Фрэнк Пул
 1969 — «Model Shop» (:en:Model Shop (film)) — Джордж Мэттью
 1970 — «Революция в минуту» — Росситер
 1971 — пилотная серия сериала «Земля II»(:en:Earth II (TV series pilot)) — Дэвид Севилл
 1976 — «План: убивать» (:en:Project Kill) — Фрэнк Лэсситер
 1976 — сериал «Поиск» (:en:The Quest (TV series))
 1977 — сериал "Телевизионная антология Уолта Диснея (:en:Walt Disney anthology television series) — Бред Хаскелл
 1978 — телефильм «Призрак рейса 401» — Джордан Эванховер
 1978 — телефильм «Невероятное путешествие доктора Мэг Лоэрелл» (:en:The Incredible Journey of Doctor Meg Laurel)
 1978 — телефильм «Вершина холма» — Дэйв Кулли
 1983 — телефильм «Отделение экстренной медицинской помощи» — Доктор Дэвид Бэккер
 1984—1986 — сериал «Саймон и Саймон» (:en:Simon and Simon)
 1985—1994 — сериал «Она написала убийство» (отдельные серии)
 1987 — «Дикая пара» — Капитан Крамер
 1990 — «Ужас в раю» — Мэр Дуглас
 1995 — «Ночь пугала» — Мэр Гудман

Литература 
 Ephraim Katz, et al The Macmillan International Film Encyclopedia, London: Macmillan, 1998
 Adrian Room Dictionary of Pseudonyms: 13,000 Assumed Names and Their Origins, Jefferson, N.C.: McFarland, 2010
 John Walker (ed) Halliwell’s Who’s Who in the Movies, London: HarperCollins, 1999

Ссылки 
 
 Memory Alpha